Huygens:
 Christiaan Huygens (16291695), hollandsk astronom
 Christiaan (Diderik Emerens Johan) Bangeman Huygens (1772, 's-Hertogenbosch  1857, Maastricht)

 Huygens (rumsonde), Rumsonde opkaldt efter Christiaan Huygens
 Cassini-Huygens

Nederlandske efternavne